En Pologne, Agatówka peut désigner :

 dans la voïvodie de Lublin
 Agatówka, un village du powiat de Kraśnik

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Agatówka, un village du powiat de Stalowa Wola.